Boppel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Boppel (1872–1951), deutscher Fotograf und Drucker
 Hans Christoph Boppel  (* 1951), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) 
 Heinrich Boppel, deutscher Fotograf 
 Johannes Boppel (1853–nach 1910), deutscher Fotograf
 Max Boppel (1903–1985), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Wilhelm Boppel (1841–1896), deutscher Fotograf und Drucker